

Patronyme 

 Denis Le Guillou (né en 1962), cavalier d'endurance et entrepreneur français ;
 Didier Le Guillou (né en 1960), athlète français, spécialiste du demi-fond ;
 Élie Jean François Le Guillou (1806-1894), chirurgien de la marine et naturaliste français ;
 Jean Le Guillou (1909-1985), entrepreneur en bâtiment français et dirigeant sportif ;
  (né en 1941), skipper français ;
 Louis Le Guillou (1929-2009), spécialiste français de la littérature du  ;
 Louis Le Guillou de Penanros (1865-1926), homme politique français ;
 Marie-Joseph Le Guillou (1920-1990), dominicain, théologien et contemplatif français ;
 Philippe Le Guillou (né en 1959), écrivain et critique littéraire français ;
 Philippe Le Guillou (né en 1970), sculpteur français.

Variante 
 Maurice Le Guilloux (né en 1950), ancien coureur cycliste français.